Вырубов (Вырубова) — русская фамилия; женская форма Вырубова.

Вырубов 
 Вырубов, Александр Александрович (1882—1962) — русский актёр МХТ и режиссёр; с 1922 года эмигрант: жил в Берлине, Париже.
 Вырубов, Василий Васильевич (1879—1963) — российский земский и государственный деятель.
 Вырубов, Григорий Николаевич (1843—1913) — русский философ-позитивист, химик-кристаллограф.
 Вырубов, Дмитрий Николаевич (1900—1978) — советский учёный, доктор технических наук, профессор МВТУ им. Баумана; сын Н. А. Вырубова.
 Вырубов, Николай Алексеевич (1869—1920) — русский психиатр, невролог и психоаналитик, экстраординарный профессор.
 Вырубов, Пётр Иванович (1729—1801) — действительный тайный советник, сенатор, почётный опекун Императорского Воспитательного дома.

